PEW oder Pew steht für:
 The Pew Charitable Trusts, eine gemeinnützige Organisation in den USA, bzw. dessen Unterorganisationen:
 Pew Research Center, ein Meinungsforschungsinstitut 
 Pew Environment Group, eine Meeres- und Naturschutzorganisation
 PET-Einweg, siehe PET-Flasche
 pew, Englisch für Kirchenbank, siehe Kirchengestühl

Abkürzung